Среднекорсинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Арском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — деревня Средняя Корса.

Географическое положение 
Среднекорсинское сельское поселение граничит со следующими административными субъектами: на юге — Сабинский район, на востоке — Смак-Корсинское сельское поселение Арского района, на западе — город Арск, на севере — Казанбашское сельское поселение Арского района.

От станции Арск через сельское поселение проходит асфальтированная дорога, по ней ходит автобус по маршруту «Арск-Сиза».

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 7-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Арский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава сельского поселения — Вафина Рамзия Рамазановна.

Заслуженные граждане 
 Гилязетдинов Рауф Гимадетдинович — Заслуженный работник сельского хозяйства РТ
 Сабиров Мансур Сабирович — Заслуженный животновод РТ
 Гайнутдинов Фарит Гаптелфартович — Заслуженный механизатор сельского хозяйства ТатАССР
 Гибадуллин Тахир Коттусович — Заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ
 Яруллин Ракип Аюпович — Заслуженный механизатор сельского хозяйства ТатАССР
 Фатыхов Хатим Фатыхович — имеет орден «Трудового Красного знамени»
 Фасхутдинов Илгизар Яруллович — имеет орден «Трудового Красного знамени»
 Мухамадиева Розалия Галимзяновна — имеет орден «Трудового Красного знамени»

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципальные образования Арского района
Сельские поселения Татарстана